The Beacon steht für:

 The Beacon (Cleveland), Hochhaus in Cleveland, USA
 The Beacon (Cornwall), Hügel in Cornwall, Vereinigtes Königreich
 The Beacon (Hemel Hempstead), Hochhaus in Hemel Hempstead, Vereinigtes Königreich
 The Beacon, Leuchtturm in Massachusetts, Vereinigte Staaten, siehe Nauset Light #The Beacon
 The Bacon (Roman), Roman von Susan Hill (2008)